God's Clay – film del 1919 diretto da Arthur Rooke
God's Clay – film del 1928 diretto da Graham Cutts